Spring Rain est une chanson du groupe MAX
  est une chanson de Bebu Silvetti